ISO/IEC 27002 — стандарт информационной безопасности, опубликованный организациями ISO и IEC. Он называется «Информационные технологии — Технологии безопасности — Практические правила менеджмента информационной безопасности» (). До 2007 года данный стандарт назывался ISO/IEC 17799. Стандарт разработан в 2005 году на основе версии ISO 17799, опубликованной в 2000, которая являлась полной копией Британского стандарта BS 7799-1:1999.

Стандарт предоставляет лучшие практические советы по менеджменту информационной безопасности для тех, кто отвечает за создание, реализацию или обслуживание систем менеджмента информационной безопасности. Информационная безопасность определяется стандартом как «сохранение конфиденциальности (уверенности в том, что информация доступна только тем, кто уполномочен иметь такой доступ), целостности (гарантии точности и полноты информации, а также методов её обработки) и доступности (гарантии того, что уполномоченные пользователи имеют доступ к информации и связанным с ней ресурсам)».

Текущая версия стандарта состоит из следующих основных разделов:
 Политика безопасности ()
 Организация информационной безопасности ()
 Управление ресурсами ()
 Безопасность персонала ()
 Физическая безопасность и безопасность окружения ()
 Управление коммуникациями и операциями ()
 Управление доступом ()
 Приобретение, разработка и поддержка систем ()
 Управление инцидентами информационной безопасности ()
 Управление бесперебойной работой организации ()
 Соответствие нормативным требованиям ()

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 (ISO/IEC 27002:2005) — Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности.
 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 (ISO/IEC 17799:2000) — Практические правила управления информационной безопасностью. PDF версия документа.

27002
Стандарты ISO/IEC
Информационная безопасность